Mörsch – frazione della città tedesca di Frankenthal (Pfalz)
 Mörsch – frazione della città tedesca di Rheinstetten